Джон Моррисон:
 Моррисон, Джон (род. 1979) — американский рестлер, трейсер и актёр.
 Моррисон, Джон Стюарт (1889—1975) — канадский шахматист.
 Моррисон, Джон Трейси (1860—1915) — 6-й губернатор штата Айдахо.